Стивс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стивс, Карен (1950—2015) — американская спортсменка по конному спорту, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
 Стивс, Уильям Генри (1814—1873) — канадский политик.